Геннадий Матвие́нко:
 Матвиенко, Геннадий Анатольевич (род. 1988) — казахстанский лыжник.
 Матвиенко, Геннадий Григорьевич (1947—2022) — советский и российский физик, организатор науки, доктор физико-математических наук, директор Института оптики атмосферы.